peut désigner :

 , en français Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque, un film de science-fiction sorti en 1980 au cinéma.

Ce titre peut également évoquer les adaptations en jeu vidéo de cette œuvre :

 , un  développé et édité par Parker Brothers en 1982 sur Atari 2600 et en 1983 sur  ;
 , un  développé et édité par Atari Games, édité en 1985 en arcade, uniquement sous forme de kit de conversion pour la borne , puis porté sur les ordinateurs Amstrad CPC, ZX Spectrum, Atari ST, Commodore 64 et Amiga ;
 , un jeu d'action édité par JVC en 1992 sur NES et  ;
 , un jeu développé par  et édité par  sur téléphone mobile en 2007.

Voir aussi